

Patronymes 
Giannotti est un patronyme d'origine italienne porté notamment par :
 Anna-Maria Giannotti, actrice québécoise ;
 Antonin Gianotti (1871–1948), homme politique français ;
 Claudia Giannotti (1937-2020), actrice italienne ;
 Donato Giannotti (1492-1573), écrivain et homme politique italien ;
 Fabiola Gianotti (née en 1960), physicienne italienne, directrice générale du CERN depuis le  ;
 Primo Gianotti, professeur d'éducation physique et entraîneur uruguayen de football.

Corps célestes 
 (214819) Gianotti, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes, nommé d'après Fabiola Gianotti.

Patronyme italien